Darwin har flere betydninger:
 Charles Darwin (1809-1882) – en engelsk videnskabsmand.
 Darwin (Falkland) – en mindre bebyggelse på Falklandsøerne.
 Darwin (Australien) – en by i Australien.
 Darwin-kernen – kernen i styresystemet Mac OS X.
 Darwin (månekrater) – et nedslagskrater på Månen.